6 Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej okresu II RP z Krakowa
 6 Pułk Artylerii Lekkiej (PSZ) – polska jednostka artylerii Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (6 DP)
 6 Lwowski Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej PSZ na Zachodzie (5 KDP)
 6 Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej ludowego Wojska Polskiego.